Сарапул:

 Сарапул — город в Удмуртской Республике.
 Сарапул — железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги.